Alexandra Cadanțu era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Trofeul Popeci 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mihaela Buzărnescu che ha battuto in finale Annalisa Bona 6–2, 3–6, 6–4.

Teste di serie

  Elena Bogdan (semifinali)
  Mihaela Buzărnescu (campionessa)
  Mailen Auroux (secondo turno)
  Annalisa Bona (finale)

 Diana Enache (primo turno)
 Nadia Lalami (secondo turno)
 Doroteja Erić (quarti di finale)
 Tina Schiechtl (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Trofeul Popeci 2011